Mont-Saint-Martin kan syfta på:
 Mont-Saint-Martin, Aisne
 Mont-Saint-Martin, Ardennes
 Mont-Saint-Martin, Isère
 Mont-Saint-Martin, Meurthe-et-Moselle